Августин Шёффлер (; ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик, член Парижского Общества Заграничных Миссий.

Биография 
Окончил семинарию в Нанси, где вступил в орден доминиканцев. Присоедившись к Парижскому Обществу Заграничных Миссий, в 1847 году отправился через Гонконг в Индокитай миссионером, чтобы проповедовать христианскую веру. Занимался активной пастырской деятельностью в Северном Вьетнаме, в котором открытое исповедничество христианской веры находилось под запретом. Был схвачен за свою деятельность и обезглавлен в 1851 году.

Прославление 
27 мая 1900 года беатифицирован папой Львом XIII. 19 июня 1988 года Августин Шёффлер в составе группы 117 вьетнамских мучеников причислен к лику святых папой Иоанном Павлом II.

День памяти святого Августина Шёффлера — 1 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Источник 
 Englebert, Omer. The Lives of the Saints. Christopher and Anne Fremantle, trans. New York: Barnes & Noble Books, 1994. Nihil obstat, Imprimatur 1951

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Augustin Schoeffler. Recherches et documents  

Католические святые Вьетнама
Святые Франции
Католические миссионеры
Христианские святые XIX века
Члены Парижского общества заграничных миссий
Казнённые во Вьетнаме в XIX веке
Обезглавленные во Вьетнаме
Беатифицированные Львом XIII 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке